le château d'Oche est un sommet français situé en Haute-Savoie ;
 le château d'Oche est un château français implanté sur la commune de Saint-Priest-les-Fougères dans le département de la Dordogne.